«Tom Clancy’s Ghost Recon» — серия трёхмерных компьютерных игр в жанре тактических шутеров, посвящённых похождениям отряда спецназначения «Призраки». Сюжет написан игровым сценаристом Томом Клэнси. Игры серии Tom Clancy's Ghost Recon создаются компанией Red Storm Entertainment и издаются Ubisoft.

Игры

Tom Clancy’s Ghost Recon (2001) 

2008 год. Власть в России захватили радикальные ультранационалисты. Их цель — восстановить «старую Советскую Империю». Украина, Беларусь, Казахстан — одно за другим бывшие независимые государства сползают обратно на орбиту русских. Ультранационалисты образуют новое государство — Российский демократический союз. Президентом становится некий Дмитрий Арбатов, а русские танки стоят в кавказских горах и в балтийских лесах, готовых ударить на Юг и на Запад. Мир затаил дыхание и ждёт.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Desert Siege (2002) 

2009 год. Прошлогодние события в России привели к геополитической нестабильности, вылившейся в множество конфликтов по всему миру. Крупнейшим из них стала война Эфиопии с Эритреей — в Эфиопии власть захватил полковник Тесфайе Вольд, решивший вернуть Эфиопии выход к морю и задушить молодую Эритрейскую демократию.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Island Thunder (2002) 

2010 год. После смерти Кастро в 2006 году кубинским народом правили всё более некомпетентные головорезы, но, к счастью, ситуация изменилась. В стране должны пройти первые со времен Батисты демократические выборы, но здесь действует множество незаконных военных формирований. Для обеспечения безопасности выборов на Кубу были введены американские войска и, в частности, группа «Призраки».

Tom Clancy’s Ghost Recon: Jungle Storm (2004) 

2010 год. Ситуация обострилась спустя месяц после событий Island Thunder. Теперь в стране воюют между собой три стороны — повстанцы, военные и правительство. Отряд «Призраков» возвращается и продолжает свою работу.

Tom Clancy’s Ghost Recon 2 (2004) 

В одиночной кампании игрок принимает на себя роль лидера команды «Призраки», капитана Скотта Митчелла. Митчелл охарактеризован как «непревзойденный солдат», будучи ветераном нескольких вооруженных конфликтов и может использовать оружие любого класса, включая автоматы, карабины, пистолеты-пулемёты, снайперские винтовки и многое другое.

Tom Clancy’s Ghost Recon 2: Summit Strike (2005) 

В 2012 году Казахстан впал в хаос. Президент Казахстана вместе с Советом Безопасности убиты в результате взрыва, установленного известным афганским террористом и торговцем оружием по имени Асад Рахил.

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter (2006) 

2013 год, отряд «Призраков» участвует в специальной операции с целью захвата нескольких мексиканских военных, обвиненных в незаконной продаже оружия боевикам в Колумбию…

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (2007) 

После того, как команда «призраков» под командованием капитана Митчелла спасла президентов США и Мексики, неугомонные мексиканские повстанцы по-прежнему потрясают оружием и строят коварные планы. Игра берёт своё начало в 2014 году, спустя 48 часов после окончания событий первой части.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Predator (2010) 

В «Predator» игрок должен повести свой элитный отряд на охоту за террористами в джунгли острова Шри-Ланка.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wii (2010) 

После того, как они были внедрены в Москву и отделены от остальной части их команды, «Призраки» Хиббард и Бут должны действовать как команда из двух человек, полагаясь на разведданные местной милиции, чтобы добраться до своей цели в городе, напичканным врагами.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Shadow Wars (2011) 

Пошаговая тактическая RPG компьютерная игра для Nintendo 3DS которая была разработана Ubisoft Sofia Studio

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier (2012) 

События игры происходят в будущем в Южной Америке, Африке, Пакистане и России. Чтобы противостоять постоянно меняющимся угрозам мира будущего, объединённое командование специальных операций ВС США создало подразделение для выполнения особых заданий. Эта особая группа способна выполнить любую задачу бесшумно, незаметно и с максимальной отдачей.

Tom Clancy’s Ghost Recon Phantoms (2012-14) 

Тактический шутер от третьего лица с элементами массовой многопользовательской онлайн-игры разработки студии Ubisoft Singapore.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (2017) 

Действие игры разворачивается в Боливии, которая по игре является крупнейшим поставщиком наркотиков в мире. Поставки контролируются наркокартелем Санта Бланка, мощной организацией, чьё влияние дестабилизирует регион. Правительство США обеспокоено ростом влияния наркокартеля.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (2019) 

Действие игры разворачивается в 2025 году, через шесть лет спустя после событий Wildlands и один год после событий Future Soldier. Действие разворачивается на острове Ауроа на юге Тихого океана, принадлежащем миллиардеру и филантропу Джейсу Скеллу — основателю и владельцу «Skell Technology».

Платформы

Ответвления

Tom Clancy’s H.A.W.X (2009) 

Боковое ответвление серии в жанре авиасимулятора. Игра проходит после событий Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter, как один из вариантов развития истории. Другой версией развития событий является игра Tom Clancy’s EndWar. Действие сюжета игры происходит в 2021 году (действие игры Tom Clancy’s EndWar происходит в 2020 году), когда после заключения Рейкъявикских соглашений 2012 года наступил расцвет частных военных компаний, и некоторые из них по своей мощи превзошли вооружённые силы небольших государств.

Tom Clancy’s H.A.W.X 2 (2010) 

После событий первой части отряд «H.A.W.X.» отправляется на Средний Восток, где был зафиксирован высокий уровень насилия и появление различных лидеров повстанцев в разных «горячих точках».

Платформы

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт Tom Clancy’s HAWX
Серия Tom Clancy’s Ghost Recon

Серии компьютерных игр
Тактические шутеры
Компьютерные игры по мотивам произведений Тома Клэнси
 
Серии компьютерных игр Ubisoft